Isophellia stella är en havsanemonart som beskrevs av Cutress 1971. Isophellia stella ingår i släktet Isophellia och familjen Isophelliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsanemoner
stella